Мураї, Мураі () — прізвище японського або угорського походження.

Відомі носії:
 Мураі Сіндзі — японський футболіст
 Такаюкі Мураї — японський літературознавець-славіст, перекладач.
 Шандор Мураї — угорський футболіст